Tomisławscy herbu Prawdzic – polski ród szlachecki
 Tomisławscy herbu Świnka – polski ród szlachecki